Michael Kimmel ist der Name folgender Personen:

* Michael Kimmel (Kunsttischler) (1715–1794), deutscher Ebenist und kursächsischer Hoftischler
 Michael Kimmel (Soziologe) (* 1951), US-amerikanischer Soziologe
 Michael Kimmel (Fußballspieler) (* 1966), deutscher Fußballspieler